Okręty US Navy o nazwie USS „Rainier”

 Pierwszy USS „Rainier” był szkunerem. W służbie jako jednostka patrolowa w latach 1917-1919.
 Drugi USS „Rainier” (AE-5) był okrętem amunicyjnym. W służbie w latach 1941-1946 i 1951-1970.
 Trzeci USS „Rainier” (AOE-7) był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w US Navy w latach 1995-2003. Następnie przekazany Military Sealift Command, gdzie był w służbie jako USNS „Rainier” (T-AOE-7).

Rainier